BJN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bajone (Mozambico)
 bjn – codice ISO 639-3 della lingua banjar